Marion Lorblanchet (1983-), triathlète française.
Michel Lorbanchet (1937-), préhistorien français.
Thomas Lorblanchet (1980-), ultra-traileur français.